Ша́нцев — русская фамилия.

Известные носители 
 Шанцев, Александр Александрович (род. 1953) — полковник Железнодорожных войск РФ в отставке, строитель Байкало-Амурской магистрали, Герой Социалистического Труда.
 Шанцев, Валерий Павлинович (род. 1947) — вице-мэр Москвы (1996—2005), губернатор Нижегородской области (2005—2017).
 Шанцев, Сергей Владимирович (1958—2000) — заместитель командира разведывательной группы 700-го отдельного отряда специального назначения (2-я отдельная бригада спецназа Главного разведывательного управления Генерального Штаба Вооружённых Сил РФ), прапорщик; Герой России (2000).